Concepción (departamento de Corrientes), na Argentina
Concepción (departamento de Misiones), na Argentina
Concepción (departamento do Chile)
Concepción (departamento do Paraguai)

Desambiguações de topônimos